Het begrip organon stamt uit het Grieks, het betekent 'werktuig'. 

 Organon (multinational), een farmaceutische multinational van Nederlandse oorsprong
 Organon (Aristoteles), de verzameling logische geschriften van Aristoteles
 Organon der Heilkunst, een werk van Samuel Hahnemann